Endham ist der Ortsname von

 Endham (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Endham (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern